Aubrey de Vere (I) († vers 1112) ;
 Aubrey de Vere (II) († 1141), maître chambellan d'Angleterre. Fils du précédent ;
 Aubrey de Vere (III) (entre 1080 et 1085 - 1194),  comte d'Oxford. Fils du précédent ;
 Aubrey de Vere (IV) († 1214),  d'Oxford. Fils du précédent ;
 Aubrey de Vere (vers 1338/40-1400),  d'Oxford ;
 Aubrey de Vere (1627-1703),  d'Oxford ;
 Aubrey Thomas de Vere († 1902), poète irlandais.

Voir aussi 

 Famille de Vere